Dietlindenstraße (München), een straat in München
Dietlindenstraße (metrostation), een station van de metro van München